The Monkey – serie animata
Monkey – singolo di George Michael
Monkey – singolo di Roberto Soffici